JTO – codice aeroportuale IATA del Thousand Oaks Heliport, Thousand Oaks, Stati Uniti